

Топоніми 
Іїда (Аоморі)
Іїда (Наґано)
Іїда (Міяґі)
Іїда (Хоккайдо)

Персоналії 
Іїда — японське прізвище.